Rajon Schowtnewe ist der Name folgender Rajone in der Ukraine:

Stadtrajone:
 ehemaliger Rajon Schowtnewe in Charkiw, siehe Rajon Nowa Bawarija
 ehemaliger Rajon Schowtnewe in Dnipro, siehe Rajon Sobor (Dnipro)
 ehemaliger Rajon Schowtnewe in Krywyj Rih, siehe Rajon Pokrow
 Rajon Schowtnewe (Luhansk) in Luhansk
 ehemaliger Rajon Schowtnewe in Mariupol, siehe Rajon Zentral (Mariupol)
 Rajon Schowtnewe (Odessa), ehemaliger Rajon in Odessa
 ehemaliger Rajon Schowtnewe in Saporischschja, siehe Rajon Oleksandriwsk

Rajon als Teil einer Oblast:
 ehemaliger Name des Rajon Witowka in der Oblast Mykolajiw

Siehe auch
 Schowtnewe